Monumento a Cristoforo Colombo – monumento di Barcellona
 Monumento a Cristoforo Colombo – monumento di Buenos Aires
 Monumento a Cristoforo Colombo – monumento di Milano